Geppert är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Eduard Geppert (1811–1881), tysk klassisk filolog
 Dominik Geppert (född 1970), tysk historiker
 Eugeniusz Geppert (1890–1979), polsk målare
 Harald Geppert (1902–1945), tysk matematiker
 Julius Geppert (1856–1937), tysk farmakolog och medicinare

Tyska efternamn